Troilo y Crésida es el nombre de varias obras sobre la historia de amor de los personajes clásicos Troilo y Crésida:

 Troilo y Crésida es una obra dramática de William Shakespeare.
 Troilo y Crésida es un poema de Geoffrey Chaucer.
 Troilo y Crésida es una ópera de William Walton.